Za Horou může být:
 nouzová kolonie
 Za Horou  v katastrálním území Hloubětín

 ulice
 Za Horou (Chýně)
 Za Horou (Petrov)
 Za Horou (Praha)
 Za Horou (Říčany)
 Za Horou (Velké Meziříčí)

 lokalita 
 Za Horou (Hloubětín)

 autobusová zastávka
 Za Horou (Praha)